Белланку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на північ від Парижа, 35 км на північний захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 202 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 524,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Белланкур на сайті французького Національного інституту географії
 Белланкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Белланкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма